Kolík, zdrobněle kolíček, může být:

 malý kůl
 vytyčovací kolík – pracovní pomůcka při vytyčování pozemku (tzv. kolíkování) nebo při označování tratě či dráhy vedoucí volným terénem apod. – zašpičatělý kůl
 stanový kolík – pomůcka pro vypínání stanové plachty
 kolík (elektrotechnika) – elektrotechnická součástka
 pojistný kolík – mechanická součástla strojů, nástrojů, zbraní apod. sloužíci k mechanickému zajištění
 štafetový kolík – pomůcka používaná při lehkoatletických závodech při štafetových bězích
 anální kolík – erotická pomůcka
 překážkový kolík – vojenská překážka užívaná při obraně pevností
 výstražný kolík – železniční návěstidlo
 horolezecký kolík – horolezecká pomůcka
 spojovací kolík – spojovací součástka užívaná např. ve starých stavbách
 truhlářský kolík (týbl) – viz kolíkování (truhlářství)

v kultuře
 Kolík A.S.P. – postava pouličního prodavače z knih o Zeměploše Terryho Pratchetta

Související články 
 kolíček na prádlo

Externí odkazy